

Пожарув — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Пожарув — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства